Спа́дщина може означати:
 Спадщина (цивільне право) — матеріальні і нематеріальні цінності, права та обов'язки померлої фізичної особи, що переходить до спадкоємців.
 Спадщина (культурна) — явища культури, науки, побуту, що залишилися від попередніх часів, від попередніх діячів, поколінь.

 Об'єкти, які мають видатну універсальну цінність з погляду збереження, природної краси, естетики чи науки. 
 Спадщина (залишок) — те, що залишилося від попередника, наслідки чийогось панування, чиєїсь діяльності, якогось процесу.
 Спадковість
 Організація Української Молоді «Спадщина» — заснована у Львові 28 березня 1988 р. Метою є виховання всебічно розвинутого, національно свідомого покоління, здатного будувати Українську Самостійну Соборну Державу.

Топоніми 
 Спадщина — село, Сумська область, Путивльський район (Україна)
 Спадщина () — хребет в горах Елсворт (Антарктида)

Спадщина (фільм)

Див. також 
 Спадкування
 Спадкове право
 The Heritage Foundation

Джерела

Посилання 
 Спадщина //